Buchka ist der Familienname folgender Personen:

 Edithe Léontine von Buchka (1877–1940), deutsche Schriftstellerin
 Gerhard von Buchka (1851–1935), deutscher Jurist und Politiker
 Hans-Joachim von Buchka (* 1948), deutscher Verwaltungsjurist
 Hermann von Buchka (1821–1896), deutscher Jurist und Beamter
 Johann Simon Buchka (1705–1752), deutscher Liederdichter

 Peter Buchka (1943–1998), deutscher Filmkritiker